Emidio Chiaradia – avvocato e politico italiano
 Enrico Chiaradia – scultore italiano
 Eugenio Chiaradia – giocatore di bridge italiano